Die Saison 1988/89 war die 45. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Veränderungen und Modus 
Neu hinzugekommen war der sportliche Aufsteiger aus der zweiten Liga, Cobras Ciudad Juárez. Diese ersetzten die Coyotes Neza, die nach zehnjähriger Erstligazugehörigkeit ihre Lizenz an den sportlichen Absteiger der vorangegangenen Spielzeit, UAT Correcaminos, veräußert hatten, wodurch die Correcaminos weiterhin in der höchsten Spielklasse blieben. Ebenfalls neu dabei war der Club Santos Laguna, der die Erstligalizenz der finanziell angeschlagenen Ángeles de Puebla erworben hatte. Am Ende der Saison 1988/89 musste sich Atlético Potosino in die seinerzeit noch zweitklassige Segunda División zurückziehen. 

Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen zu jeweils vier Mannschaften ausgetragen wurde. Die beiden Gruppensieger bestritten am Saisonende die Finalspiele.

Kreuztabelle 

1 Die ursprünglich am 22. April 1989 ausgetragene Partie zwischen dem Tampico-Madero FC und dem Club América wurde aufgrund von Ausschreitungen beim Stand von 0:0 in der 21. Minute abgebrochen. Die restlichen 69 Minuten wurden am 10. Mai 1989 im Estadio Nou Camp von León ausgetragen und vom Tampico-Madero FC 2:0 gewonnen. Der Tampico-Madero FC musste auch alle anderen Heimspiele bis zum Saisonende in anderen Stadien austragen. Die Heimspiele gegen UNAM, Monterrey und UAG wurden ebenfalls im Estadio Nou Camp ausgetragen, das letzte Heimspiel gegen Atlético Potosino fand im Estadio Olímpico Victoria von Ciudad Victoria statt.

2 Mit der am 9. April 1981 ausgetragenen Begegnung zwischen Morelia und América wurde das  Estadio Morelos eingeweiht.

3 Das Spiel zwischen UAG und Irapuato am 17. März 1981 wurde in der 92. Minute beim Stand von 2:1 für die Gastgeber abgebrochen, nachdem das Flutlicht ausgefallen war und der in der Schlussminute Irapuato zugesprochene Strafstoß nicht mehr ausgeführt werden konnte. Dieser wurde am 2. April 1981 nachgeholt und zum 2:2-Endstand verwandelt.

4 Weil für Toluca zwei nicht berechtigte Spieler zum Einsatz kamen, wurde die Begegnung, die auf dem Rasen 0:0 endete, im Nachhinein mit 2:0 für die UANL Tigres gewertet.

5 Die Begegnung zwischen Santos Laguna und Puebla wurde im Estadio Cerro Colorado ausgetragen, so dass dieses in Tijuana gelegene Stadion (das gegenwärtig ausschließlich für Baseball genutzt wird) ebenfalls Austragungsstätte eines Fußball-Erstligaspiels war. 

6 Aufgrund eines Regelverstoßes wurde der auf dem Rasen erzielte 1:0-Heimsieg von Atlético Potosino annulliert und nachträglich mit 2:0 für die UANL Tigres gewertet.

Endrunde

Gruppe 1 
!!AME!!GDL!!PUE!!UAG

| class="hintergrundfarbe5" | || 2:1 || 2:2 || 4:0 
 || 2:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:0 
 || 1:1 || 0:3
| class="hintergrundfarbe5" | || 2:1 
 || 0:2 || 1:0 || 2:2
| class="hintergrundfarbe5" | 
|}

Gruppe 2 
!!CAZ!!TAM!!UNM!!ATE

| class="hintergrundfarbe5" | || 2:1 || 1:4 || 3:1 
 || 1:0
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 3:0 
 || 0:1 || 5:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 2:2 
 || 2:3 || 2:2 || 1:1
| class="hintergrundfarbe5" | 
|}

Finale 
Zum zweiten Mal in Folge kam es in den Finalspielen zu einem Derby zwischen zwei Mannschaften aus der Hauptstadt und zum zweiten Mal nach 1971/72 zu einem Clásico Joven. Während Cruz Azul sich beim ersten Aufeinandertreffen vor 17 Jahren durchsetzen konnte, behielt diesmal der Club América – ebenso wie im Vorjahr gegen die UNAM Pumas – die Oberhand und holte seinen insgesamt zwölften Meistertitel (den achten seit Einführung der   Profiliga). Der einzige Spieler, der in beiden Begegnungen einen Treffer erzielte, war Carlos Hermosillo. Er war an allen 5 Meistertiteln beteiligt, die der Club América in den 1980er-Jahren gewann und war 1997 auch noch am insgesamt achten Meistertitel von Cruz Azul beteiligt.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1988/89 bei RSSSF.com

1988
Fußballsaison 1988/89